

Фокіно — місто, окремий міський округ, Брянська область
 Фокіно — місто, окремий міський округ, Приморський край

Див. також 
 Фокино

ru:Фокино